Amerigo Salati (1916) – ex calciatore italiano
Denis Salati (1973) – ex arbitro di calcio, un ex dirigente arbitrale
Giorgio Salati (1978) – fumettista italiano
Giovan Maria Salati (1796-1879) – militare italiano